Qinggang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinggang Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Qinggang (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar